Браун може да се отнася за:
 Хора
 Вернер фон Браун (1912 – 1977), германски инженер
 Гордън Браун (р. 1951), британски политик
 Дан Браун (р. 1964), американски писател
 Денис Браун (1957 – 1999), ямайски музикант
 Джеймс Браун (1933 – 2006), американски музикант
 Джон Браун (1800 – 1859), американски общественик
 Джули Браун (р. 1961), американска журналистка
 Джули Кейтлин Браун (р. 1961), американска актриса
 Карл Фердинанд Браун (1850 – 1918), германски физик
 Майкъл Браун, няколко души с това име
 Робърт Браун (1773 – 1858), шотландски ботаник
 Рос Браун (р. 1954), британски инженер
 Фолкер Браун (р. 1939), германски писател
 Форд Медъкс Браун (1821 – 1893), английски художник
 Фредрик Браун (1906 – 1978), американски писател
 Чарлз Куинтън Браун (р. 1962), американски генерал

 Окръзи в САЩ
 Браун (окръг, Илинойс)
 Браун (окръг, Индиана)
 Браун (окръг, Канзас)
 Браун (окръг, Минесота)
 Браун (окръг, Небраска)
 Браун (окръг, Охайо)
 Браун (окръг, Южна Дакота)
 Браун (окръг, Тексас)
 Браун (окръг, Уисконсин)

 Герои от поредицата карикатури „Пийнътс“
 Сали Браун
 Чарли Браун
 Шарлът Браун

Вижте също 
 Форт Браун, американски форт
 Браун и Уилямсън, американска тютюнева компания
 Браунов университет